Кра́сная Ра́да — деревня Нижнематрёнского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Стоит на левом берегу реки Байгоры. На противоположном берегу — село Ольховка.

История 
Как посёлок обозначен в 1920-х годах. После 1930-х годов Красная Рада стала деревней.

Основное название связано с органом власти рада. Определение Красная — символ революции.        

В 2019 году в окрестностях археологи раскопали пять из семи курганов срубной археологической культуры.

Население

Источники

Примечания 

Населённые пункты Добринского района